Gezagvoerder van (onder andere) een schip of vliegtuig
 Aanvoerder van een sportploeg